Дополнение к кириллице () — десятый блок стандарта Юникод. Содержит устаревшие буквы кириллицы, использовавшиеся в неславянских алфавитах.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Дополнение к кириллицеОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+050x
| title="U+0500: CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DE" | Ԁ
| title="U+0501: CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DE" | ԁ
| title="U+0502: CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DJE" | Ԃ
| title="U+0503: CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DJE" | ԃ
| title="U+0504: CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI ZJE" | Ԅ
| title="U+0505: CYRILLIC SMALL LETTER KOMI ZJE" | ԅ
| title="U+0506: CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DZJE" | Ԇ
| title="U+0507: CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DZJE" | ԇ
| title="U+0508: CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI LJE" href="Ԅ" | Ԉ
| title="U+0509: CYRILLIC SMALL LETTER KOMI LJE" | ԉ
| title="U+050A: CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI NJE" | Ԋ
| title="U+050B: CYRILLIC SMALL LETTER KOMI NJE" | ԋ
| title="U+050C: CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI SJE" | Ԍ
| title="U+050D: CYRILLIC SMALL LETTER KOMI SJE" | ԍ
| title="U+050E: CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI TJE" | Ԏ
| title="U+050F: CYRILLIC SMALL LETTER KOMI TJE" | ԏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+051x
| title="U+0510: CYRILLIC CAPITAL LETTER REVERSED ZE" | Ԑ
| title="U+0511: CYRILLIC SMALL LETTER REVERSED ZE" | ԑ
| title="U+0512: CYRILLIC CAPITAL LETTER EL WITH HOOK" | Ԓ
| title="U+0513: CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH HOOK" | ԓ
| title="U+0514: CYRILLIC CAPITAL LETTER LHA" | Ԕ
| title="U+0515: CYRILLIC SMALL LETTER LHA" | ԕ
| title="U+0516: CYRILLIC CAPITAL LETTER RHA" | Ԗ
| title="U+0517: CYRILLIC SMALL LETTER RHA" | ԗ
| title="U+0518: CYRILLIC CAPITAL LETTER YAE" | Ԙ
| title="U+0519: CYRILLIC SMALL LETTER YAE" | ԙ
| title="U+051A: CYRILLIC CAPITAL LETTER QA" | Ԛ
| title="U+051B: CYRILLIC SMALL LETTER QA" | ԛ
| title="U+051C: CYRILLIC CAPITAL LETTER WE" | Ԝ
| title="U+051D: CYRILLIC SMALL LETTER WE" | ԝ
| title="U+051E: CYRILLIC CAPITAL LETTER ALEUT KA" | Ԟ
| title="U+051F: CYRILLIC SMALL LETTER ALEUT KA" | ԟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+052x
| title="U+0520: CYRILLIC CAPITAL LETTER EL WITH MIDDLE HOOK" | Ԡ
| title="U+0521: CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH MIDDLE HOOK" | ԡ
| title="U+0522: CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH MIDDLE HOOK" | Ԣ
| title="U+0523: CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH MIDDLE HOOK" | ԣ
| title="U+0524: CYRILLIC CAPITAL LETTER PE WITH DESCENDER" | Ԥ
| title="U+0525: CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH DESCENDER" | ԥ
| title="U+0526: CYRILLIC CAPITAL LETTER SHHA WITH DESCENDER" | Ԧ
| title="U+0527: CYRILLIC SMALL LETTER SHHA WITH DESCENDER" | ԧ
| title="U+0528: CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH LEFT HOOK" | Ԩ
| title="U+0529: CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH LEFT HOOK" | ԩ
| title="U+052A: CYRILLIC CAPITAL LETTER DZZHE" href="Ԏ" | Ԫ
| title="U+052B: CYRILLIC SMALL LETTER DZZHE" | ԫ
| title="U+052C: CYRILLIC CAPITAL LETTER DCHE" | Ԭ
| title="U+052D: CYRILLIC SMALL LETTER DCHE" | ԭ
| title="U+052E: CYRILLIC CAPITAL LETTER EL WITH DESCENDER" | Ԯ
| title="U+052F: CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH DESCENDER" | ԯ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

См. также 
 Кириллица (блок Юникода)
 Расширенная кириллица — A
 Расширенная кириллица — B
 Расширенная кириллица — C

Примечания